Мачовете от група D на Световното първенство по футбол 2010 се играят между 13 и 23 юни 2010. Групата се състои от отборите на , ,  и . Тази група и група G са считани за смъртоносни групи.

ФР Германия играят в една група с Австралия през 1974, когато печелят с 3:0 и продължиха напред.

Смятана за група на смъртта, в тази група имаше цикъл от мачове с еднакъв резултат (1 – 0) между Гана, Сърбия и Германия като всеки отбор спечели и загуби един. В резултат на това изхода от групата бе решен от трите мача включващи Австралия. Германия победи Австралия с 4 – 0 и спечели групата; Гана завърши 1 – 1 с Австралия и завърши на второ място; Сърбия загуби от Австралия с 2 – 1 и завърши на последно място.

Победителят от групата, Германия, се изправи срещу втория от група C, . Вторият от групата, Гана, се изправи срещу победителя от група C, . И двата отбора успяха да спечелят мачовете си и така тази група стана единствената, от която и двата отбора са на четврътфинали.

Сърбия срещу Гана

Германия срещу Австралия

Германия срещу Сърбия

Гана срещу Австралия

Гана срещу Германия

Австралия срещу Сърбия

Източници 
1 кръг
 Гана смълча Сърбия
 Германия тръгна ударно на Мондиала

2 кръг
 Картони, греди, пропусната дузпа и 1:0 за сърбите
 Гана не успя да победи Австралия

3 кръг
 Германия би Гана, двата тима продължават
 Австралия би Сърбия, но и двата състава са аут

Световно първенство по футбол 2010